Barton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Barton County (Kansas)
 Barton County (Missouri)